1Y steht für:

 Chevrolet 1Y, zwei Pkw-Modelle
 Electronic Data Systems (IATA-Airline-Code)

1Y